Francia
 La Chaume – comune della Côte-d'Or
 Chaume-et-Courchamp – comune della Côte-d'Or
 Chaume-lès-Baigneux – comune della Côte-d'Or

 Tanzania
 Chaume – circoscrizione della regione di Mtwara